Vallea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Vallea ingår i familjen Elaeocarpaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Vallea